Батаминское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Зиминском районе Иркутской области России. 

Административный центр — посёлок Батама.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1640 человек, в том числе 781  мужчина и 859 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты

 Исчезнувшие населённые пункты
 Ленковский
 Шерагул
 Хаты
 Бандураевка
 Кувардинск
 Кукулёновка
 Санахатой
 Участок Скворцовский

Урочища на территории муниципального образования 
 Жарниково
 Койрова падь
 Мумские склады. Название происходит от складов и названия реки Мума, протекающей рядом, или от названия деревни Мума, ныне исчезнувшей, располагавшейся примерно в 5 километрах от урочища. Название Мума, в свою очередь, происходит от эвенкийского муумэ — водный (образованный водой). В 1960-х годах здесь располагались склады и подсобные хозяйства. С 1990-х — покосы. В настоящий момент поле практически всё заросло берёзой.

Примечания 

Муниципальные образования Зиминского района
Сельские поселения Иркутской области